1285 км, 1285-й киломе́тр — топоним в Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1285 км — пассажирская платформа на линии Одесса-Пересыпь — Колосовка, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 400926
 1285 км — путевой пост на линии Раздельная-Сортировочная — Котовск, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 406335